Калифорния Энджелс в сезоне Главной лиги бейсбола 1996 года. По итогам регулярного сезона команда заняла 4 место в своём дивизионе, выиграв 70 матчей в 161 проведённой игре. В плей-офф команда не попала.

Регулярный сезон

Положение в дивизионе 
 В = Побед; П = Поражения; П% = Процент выигранных матчей; ОН = Очков набрано; ОП = Очков пропущено

Матчи

Апрель 

 Игр: 25
 Выигрышей: 13
 Поражений: 12
 Процент побед: 52
 Очков набрано: 115
 Очков пропущено: 132

Май 

 Игр: 27
 Выигрышей: 13
 Поражений: 14
 Процент побед: 48.15
 Очков набрано: 128
 Очков пропущено: 146

Июнь 

 Игр: 29
 Выигрышей: 15
 Поражений: 14
 Процент побед: 51.72
 Очков набрано: 153
 Очков пропущено: 181

Июль 

 Игр: 26
 Выигрышей: 10
 Поражений: 16
 Процент побед: 38.46
 Очков набрано: 131
 Очков пропущено: 171

Август 

 Игр: 29
 Выигрышей: 11
 Поражений: 18
 Процент побед: 37.93
 Очков набрано: 141
 Очков пропущено: 182

Сентябрь 

 Игр: 25
 Выигрышей: 8
 Поражений: 17
 Процент побед: 32
 Очков набрано: 94
 Очков пропущено: 131

Ссылки 
 Официальный сайт МЛБ 

Сезоны Лос-Анджелес Энджелс
МЛБ в сезоне 1996